Les mots caninus, canina et caninum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin pouvant signifier « de chien, canin » ou « agressif ».

Le mot canina est aussi :
 une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin féminin signifiant « viande de chien » ;
 le singulier féminin d'un adjectif italien signifiant « canin ».

Sciences et techniques 
En biologie :
  est une sous-tribu de la tribu des Canini (famille des Canidae, sous-famille des Caninae) ;
 en taxonomie, les mots caninus, canina et caninum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : caninus, canina, caninum.

Anthroponyme

Cognomen romain 
 Caius Claudius Canina est un homme politique de la République, consul en 285 et 273

Patronyme 
 Luigi Canina (1795-1856) est un archéologue et architecte piémontais.

Toponyme 
 Castrum Caninum est le nom d'un oppidum gallo-romain situé dans l'actuel Château-Chinon (Nièvre, région Bourgogne-Franche-Comté, France).

Notes et références 

Épithète spécifique